Nazon ist der Familienname folgender Personen:

Duckens Nazon (* 1994), haitianischer Fußballspieler
Jean-Patrick Nazon (* 1977), französischer Radrennfahrer

Nazón steht für:
 Nazón, Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Biblián der ecuadorianischen Provinz Cañar